Porchianesi – abitanti di Porchiano (Ascoli Piceno)
Porchianesi – abitanti di Porchiano del Monte